Чёрная червяга () — вид безногих земноводных (Gymnophiona) из семейства настоящих червяг (Caeciliidae). Она обитает в Колумбии, Эквадоре и Панаме. Её природными местами обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные леса, плантации, сельские сады и сильно нарушенные леса.

Примечания

Литература 
 Lynch, J., Renjifo, J.M., Cisneros-Heredia, D., Solís, F., Ibáñez, R., Jaramillo, C., Fuenmayor, Q. & Wilkinson, M. 2004. Caecilia nigricans. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 21 July 2007.

Настоящие червяги
Земноводные Южной Америки
Земноводные Центральной Америки
Животные, описанные в 1902 году